Первая лига 1971/1972 () — 38-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 7 августа 1971 года и закончился 19 июня 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1971/1972 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1971/1972 на rsssf.com 

1971/1972
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1971 году
Спорт в Польше в 1972 году